O Centro Tecnológico do Exército (CTEx) é uma Unidade do Exército Brasileiro.

Funciona como um órgão de apoio do Departamento de Ciência e Tecnologia destinado a supervisionar e executar a pesquisa tecnológica, o desenvolvimento experimental, bem como a normatização e a avaliação técnica do material de emprego militar.

Juntamente com o CTEx, outra Unidade Militar subordinada ao DCT é o Centro de Avaliações do Exército, localizado junto ao CTEx, em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, constituindo o Complexo Científico e Tecnológico de Guaratiba.

Os equipamentos Alac (arma leve anticarro),Morteiro Pesado M2 120 mm Raiado,Míssil Superfície-Superficie 1.2 AC (MSS 1.2 AC), fuzis: ParaFal, IA2 e MD97, e os veículos  VBTP-MR Guarani e a Viatura Leve de Emprego Geral Aerotransportável Gaúcho, são frutos de pesquisas e parcerias do CTEx .

O CTEx ainda está realizando pesquisas e desenvolvimento dos radares SENTIR M20 e SABER M200, de Rádio Definido por Software (RDS) ,Torre Operada Remotamente E Estabilizada Para Canhão 30 mm,Reparo De Metralhadora Automatizado X (REMAX), Morteiro Leve Antecarga 60 mm Monóculo OLHAR VDN-X1 e para o sistema Astros o Míssil Tático de Cruzeiro AV-TM 300 e o Foguete Guiado Av-Ss 40 G.

Desde 2002 porta a insígnia da Ordem do Mérito Militar, concedida pelo presidente Fernando Henrique Cardoso.

O seu atual chefe é o General-de-Divisão Engenheiro Militar Robson Santana de Carvalho.

Exército Brasileiro
Organizações militares no Rio de Janeiro
Guaratiba
Ordem do Mérito Militar